Cerchiaresi – abitanti di Cerchiara (Isola del Gran Sasso d'Italia)
Cerchiaresi – abitanti di Cerchiara (Rieti)
Cerchiaresi – abitanti di Cerchiara di Calabria